Den Namen Joram tragen mehrere Personen:
 König Joram von Israel, siehe Joram (Israel)
 König Joram von Juda, siehe Joram (Juda)

Siehe auch
 Yoram